Warwariwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 1900 Einwohnern (2001). 

Das erstmals 1709 schriftlich erwähnte Dorf, eine weitere Quelle nennt 1760 als Gründungsjahr, ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 82,151 km² großen Landratsgemeinde im Norden des Rajon Karliwka.

Warwariwka liegt auf einer Höhe von  am Ufer des Ortschyk, einem 108 km langen, rechten Nebenfluss des Oril, 16 km nördlich vom Rajonzentrum Karliwka und 59 km östlich vom Oblastzentrum Poltawa.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Gegründet 1709
Rajon Karliwka